Сервестан — иранский топоним. Может означать:

 Сервестан — город.